Parisare kan syfta på:

 Parisare – en maträtt med köttfärs, se parisersmörgås
 Parisare (korv) – en maträtt med korv
 Parisare – ett bakverk, även kallat franska våfflor eller pariservåfflor
 Parisare – invånare i Frankrikes huvudstad Paris

Se även 
 Parisier